Juan de Ajuriaguerra (1903-1978), personnalité politique espagnole ;
 Julian de Ajuriaguerra (1911-1993), médecin français.

Patronyme hispanique